El Ángulo de deslizamiento, ángulo de resbalamiento o ángulo de derrape es el ángulo que forma el eje de la nave (sistema de ejes del cuerpo del avión) con respecto a la dirección relativa del viento. También es conocido como el ángulo β (beta), que es positivo cuando la dirección relativa del viento está a la derecha del eje del avión.

No confundir con el ángulo de guiñada.

El ángulo β y el ángulo de ataque (o ángulo alpha) representan los ángulos de Euler de los ejes de viento (o ejes aerodinámicos), con respecto a los ejes cuerpo, fijos al avión.

Véase también 
 Aerodinámica

Aerodinámica

en:Sideslip angle